Il Val di Cornia Suvereto rosato è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province di Livorno e Pisa.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosato, rosato tenue di limpidezza brillante.
odore: delicato più o meno fruttato, vinoso.
sapore: secco fresco e gradevole.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Suvereto
Vini DOC della provincia di Livorno
Vini DOC della provincia di Pisa
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sangiovese